Aw HaRachamim ( „Vater der Gnade“ oder „Gnädiger Vater“) ist ein jüdisches Gedenkgebet, das im späten elften oder frühen zwölften Jahrhundert geschrieben wurde, nach der Zerstörung der aschkenasischen Gemeinden rund um den Rhein durch christliche Kreuzfahrer während des ersten Kreuzzuges. 
Nachgewiesen ist ab es 1290 in einem Gebetbuch sowohl in der Tradition des Nusach Aschkenas () wie auch des Nusach sfarad (); es ist Teil des Morgengebets am Sabbat.

In einigen Gemeinden wird es nicht an jedem Sabbat gesprochen, sondern nur am Sabbat vor Schawuot und Tischa beAv. Das Gedenkgebet „Jiskor“ schließt mit Aw HaRachamim ab, weil es für alle jüdischen Märtyrer betet.

Text und Übersetzung

Einzelnachweise

Literatur 
 Israel A. Goldstein: Artikel Av Harachamim, in: Edward Foley (Hg.): Worship Music: A Concise Dictionary. Liturgical Press, Collegeville, MN 2000, S. 24 (einsehbar bei Google Books).
 Seligmann Baer: Siddur Avodath Yisrael. Roedelheim 1868, 2. Aufl. 1901.

Weblinks 
 , South Huntington Jewish Center, Melville, New York.

Jüdischer Gottesdienst
Gebet (Judentum)
Schabbat
Tod (Judentum)